Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом:

 Сталинградская битва
 Панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»